Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Reeves:

 USS Reeves (DE-94), ein Geleitzerstörer der Buckley-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1946 als HMS Cosby (K559) der Royal Navy
 USS Reeves (DE-156), ein Geleitzerstörer der Buckley-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1946
 USS Reeves (CG-24), ein Lenkwaffenkreuzer der Leahy-Klasse, in Dienst von 1964 bis 1993

Reeves